Sintagma tren fantomă se poate referi la:
 Tren fantomă (entitate spirituală), eveniment paranormal
 Tren fantomă (distracție), tip de cursă în parcurile de distracții
 Tren fantomă, varietate de teatru ambulant

În teatru și film
 Trenul fantomă (piesă de teatru), piesă de teatru din 1923 scrisă de Arnold Ridley, care a avut parte de mai multe ecranizări
 Trenul fantomă (film din 1927), film austriac (mut) în regia lui Géza von Bolváry
 Trenul fantomă (film din 1933), film produs de Metro-Goldwyn Mayer în două variante, maghiară (r. Lajos Lázár) și română (r. Jean Mihail)
 Trenul fantomă (film din 1976), film danez regizat de Bent Christensen
 Trenul fantomă (film din 2006), film japonez de Takeshi Furusawa (singurul care nu este ecranizare a piesei de Ridley)

În televiziune
 Trenul fantomă (serial de televiziune), produs în anii 1991–1992 în Regatul Unit

În muzică
 „(Waiting for) The Ghost Train” (ro. „(așteptând) trenul fantomă”), cântec din 1986 al formației Madness

În literatură
 „Trenul fantomă”, proză de Mihail Sadoveanu (1934)
 „Trenul fantomă”, poem de Radu Stanca

Filme cu trenuri